Джа́ред Ро́шолт (; 4 августа 1986, Сандпойнт) — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Legacy FC, Titan FC и др. Был претендентом на титул чемпиона Legacy FC в тяжёлом весе. Младший брат Джейка Рошолта, тоже известного бойца ММА.

Биография 
Джаред Рошолт родился 4 августа 1986 года в городе Сандпойнт, штат Айдахо. Учился в местной начальной школе, позже перебрался в Оклахому, где играл в футбол и занимался борьбой. В борьбе в 2005 году включался в символическую сборную США среди школьников, четырежды выигрывал чемпионат штата, дважды был финалистом национальных первенств. Во время обучения в Оклахомском государственном университете продолжал активно бороться, пойдя по стопам своего старшего брата Джейка. Выступая в первом дивизионе, Рошолт трижды получал статус всеамериканского спортсмена, всего на студенческом уровне одержал 125 побед и потерпел 27 поражений — по количеству побед это лучший результат за всю историю Оклахомского университета в тяжёлом весе и четвёртый результат среди всех весовых категорий. В 2008 году Рошолт занял четвёртое место в своём дивизионе на национальном уровне, в 2009 году был третьим, в 2010 году — вторым.

Обладая большими габаритами и высокой скоростью, Джаред Рошолт решил продолжить карьеру в смешанных единоборствах, как и его брат Джейк. Дебютировал в ММА среди профессионалов в феврале 2011 года, заставил своего соперника сдаться уже в первом раунде. Дрался преимущественно в местных оклахомских промоушенах Legacy FC, C3 Fights и др. Провёл один бой в организации Titan Fighting Championships, выйдя против Кёрка Гринлинтона на коротком уведомлении и победив его техническим нокаутом в первом раунде. В 2012 году удостоился права оспорить титул чемпиона Legacy FC в тяжёлой весовой категории, однако был нокаутирован Дерриком Льюисом в концовке второго раунда и потерпел тем самым первое в карьере поражение.

Имея в послужном списке восемь побед и только одно поражение, в 2013 году Рошолт привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship и подписал с ней долгосрочное соглашение. Дебютировал здесь в рамках финального вечера восемнадцатого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter в бою против такого же новичка Уолта Харриса — проиграл первый раунд, но в оставшихся двух сумел реабилитироваться и в итоге одержал победу единогласным решением судей. В январе 2014 года должен был драться с перешедшим в UFC ветераном Алексеем Олейником, но тот получил травму, и бой исключили из сетки турнира. Рошолт победил единогласным решением таких известных бойцов как Данель Омеляньчук и Соа Палелеи, после чего всё же встретился с восстановившимся от травмы Алексеем Олейником — Олейник использовал ударную технику, и уже в первом раунде в результате пропущенного удара Рошолт оказался в нокауте.

В 2015 году техническим нокаутом победил Джоша Коупленда, по решению судей взял верх над Тимоти Джонсоном и Стефаном Стрюве. В феврале 2016 года единогласным судейским решением потерпел поражение от соотечественника Роя Нельсона и вскоре был уволен из организации.

Покинув UFC, Джаред Рошолт подписал контракт с другим американским промоушеном World Series of Fighting.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|18-7
|Сатоси Исии
|Единогласное решение
|PFL 6
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-7
|Денис Гольцов
|TKO (удары руками)
|PFL 3
|
|align=center| 1
|align=center| 2:03
|Юниондейл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-6
|Филип Линс
|TKO (удары руками)
| rowspan=2|PFL 8
| rowspan=2|
|align=center|2
|align=center|0:45
| rowspan=2|Новый Орлеан, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Келвин Тиллер
|Единогласное решение
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Келвин Тиллер
|Сдача (гильотина)
|PFL 4
|
|align=center| 2
|align=center| 0:54
|Юниондейл, США
|
|-
|Win
|align=center|16-4
|Валдрин Истрефи
|Единогласное решение
|PFL 1
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Ник Россборо
|Единогласное решение
|PFL 2: Everett
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Эверетт, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4
|Кайо Аленкар
|KO (удары руками)
|WSOF 34
|
|align=center|1
|align=center|1:17
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
|Рой Нельсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Стефан Стрюве
|Единогласное решение
|UFC 193
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Тимоти Джонсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нашвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Джош Коупленд
|TKO (удары руками)
|UFC 185
|
|align=center|3
|align=center|3:12
|Даллас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2
| Алексей Олейник
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson
|
|align=center|1
|align=center|3:21
| Остин, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Соа Палелеи
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquardt
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Данель Омеляньчук
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Уолт Харрис
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Джейсон Уолрейвен
|KO (удар рукой)
|C3 Fights: Summer Slamfest 2
|
|align=center|1
|align=center|0:34
|Ньюкёрк, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Ричард Уайт
|TKO (удары руками)
|C3 Fights: Fighting For «Moore» Than Money
|
|align=center|1
|align=center|1:38
|Ньюкёрк, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Бобби Брентс
|Единогласное решение
|C3 Fights: Rock Em Sock Em Weekend
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Клинтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Ричард Одомс
|Единогласное решение
|Legacy FC 17
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Антонио, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
|Деррик Льюис
|KO (удары руками)
|Legacy FC 13
|
|align=center|2
|align=center|4:41
|Даллас, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Роберт Хейни
|Сдача (колени по корпусу)
|C3 MMA Championship Fights
|
|align=center|1
|align=center|1:56
|Кончо, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Кёрк Гринлинтон
|TKO (удары руками)
|Titan FC 18: Pulver vs. Davidson
|
|align=center|1
|align=center|1:37
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Рэй Клэйтон
|Сдача (американа)
|Cowboy MMA: Caged Cowboys
|
|align=center|2
|align=center|4:48
|Понка-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Ди Бёрчфилд
|Сдача (удары руками)
|Art of War Cage Fights
|
|align=center|1
|align=center|1:17
|Понка-Сити, США
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 Джаред Рошолт — страница на официальном сайте UFC

Бойцы смешанных единоборств США